Allegro est un terme musical d'origine italienne indiquant le tempo et signifiant « rapide ».

 John Marco Allegro, un libre penseur qui a travaillé sur les manuscrits de Qumran ;
 Martin Allegro, un pongiste belge ;
 Samuel Allegro, un footballeur français ;
 Yves Allegro, un joueur de tennis suisse.

Allegro peut aussi désigner :
 Allegro, une bibliothèque informatique ;
 Allegro, un logiciel de messagerie électronique et par extension le réseau sur lequel il s'appuie ;
 Allegro, une comédie musicale de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II créé en 1947 ;
 Allegro, un train reliant Helsinki et Saint-Pétersbourg ;
 Allegro, le plus important site de vente aux enchères en Pologne (allegro.pl) ;
 Allegro, une courte pièce pour piano composée par Erik Satie en  ;
 Allegro, une marque de vélo suisse ;
 Allegro, le conservatoire principal de la série Kally's Mashup.

Référence